Kommunerna i Lleidaprovinsen (officiell benämning Provincia de Lleida) är 231 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Katalonien.

Provinskod: 25

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2013 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Katalonien
 Spaniens kommuner

Källor och fotnoter

Externa länkar 
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen

Orter i Katalonien
Spaniens kommuner
Spaniens provinser